Municipio de Henrietta puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Henrietta (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de LaMoure.
 Municipio de Henrietta (condado de Hubbard, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Hubbard.
 Municipio de Henrietta (condado de Jackson, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Henrietta (condado de Lorain, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lorain.